

Viabilità
Vicolo cieco – vicolo che non ha via d'uscita

Cinema
Vicolo cieco (Blind Alley) – film del 1939 diretto da Charles Vidor
Vicolo cieco (Perfect Strangers) – film del 1984 diretto da Larry Cohen
Vicolo cieco (Blindside) – film del 1987 diretto da Paul Lynch
Vicolo cieco (A Kind of Murder) – film del 2016 diretto da Andy Goddard

Informatica
Vicolo cieco – in informatica, denota un anti-pattern

Letteratura
Vicolo cieco (Blind Alley) – racconto del 1945 di Isaac Asimov
Vicolo cieco (The Blunderer) – romanzo del 1956 di Patricia Highsmith
Vicolo cieco (Murder Is Corny) – romanzo del 1964 di Rex Stout
Vicolo cieco (Trio for Blunt Instruments) – raccolta di tre romanzi di Rex Stout

Musica 
 Vicolo cieco – singolo di Emma Muscat del 2019